Храховиште може бити:

 Храховиште (Јиндрихув Храдец), () насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Храховиште (Ново Место на Ваху), () насељено мјесто у округу Ново Место на Ваху, Тренчински крај, Словачка Република